Parrón puede referirse a;
 El nombre común de la planta Delphinium staphisagria.
 El nombre común de la planta Vitis vinifera.
 Parrón, vasija de barro para envasar miel.